Por Cornell pode estar à procura de:

Geografia e astronáutica
8250 Cornell - asteróide.
Cornell - vila no estado de Illinois, nos EUA.
Cornell (Wisconsin) - cidade do Wisconsin, nos EUA.
Universidade Cornell - importante centro acadêmico dos Estados Unidos da Améria.

Pessoas 
Cornell Capa - fotógrafo dos EUA.

Chris Cornell - cantor e guitarrista estadunidense.
Eric Allin Cornell - físico estadunidense, prêmio Nobel.

Outros
Cornell - elemento de ficção.
Fairchild M-62 Cornell - antiga aeronave de treinamento.

Desambiguação